Borchsenius ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrine Borchsenius (* 1972), norwegische Autorin
 Christian Borchsenius (1927–2006), norwegischer Jurist, Lagmann und Richter 
 Finn Borchsenius (* 1959), dänischer Botaniker
 Frederik Borchsenius (1808–1880), norwegischer Jurist und Politiker
 George V. Borchsenius (1865–1945), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor und Politiker
 Hanne Borchsenius (1935–2012), dänische Schauspielerin
 Hans Borchsenius (1832–1908), US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Johannes Laurentius Borchsenius (1903–2003), norwegischer Architekt und Künstler
 Laurentius Borchsenius (1772–1844), dänisch-norwegischer Politiker
 Laurentius Borchsenius Stenersen (1843–1921), norwegischer Altphilologe, Numismatiker und Hochschullehrer
 Nikolai Borchsenius (1906–1965), russisch-sowjetischer Entomologe
 Otto Borchsenius (1844–1925), dänischer Schriftsteller, Verleger und Literaturkritiker 
 Poul Borchsenius (1897–1983), dänischer Pfarrer, Widerstandskämpfer und Schriftsteller
 Valborg Borchsenius (1872–1949), dänische Ballerina und Ballettlehrerin
 Villads Borchsenius (1739–1778), dänischer Theologe und Autor